Soupisky fotbalových reprezentací na Mistrovství světa ve fotbale 2010 - Skupina C.

Trenér Fabio Capello

Trenér Bob Bradley

Trenér Matjaž Kek

Trenér Rabah Saadane

Poznámky 

Mistrovství světa ve fotbale 2010